Elezioni generali in Spagna dell'aprile 2019 – elezioni tenutesi il 28 aprile
Elezioni generali in Spagna del novembre 2019 – elezioni fissate per il 10 novembre